Whitecross puede referirse a:

 Whitecross (banda)
 Whitecross (Dorset), Inglaterra
 Whitecross (Falkirk), Escocia
 Whitecross (Lanteglos), Cornualles, Inglaterra
 Whitecross (Ludgvan), Cornualles, Inglaterra
 Whitecross (Newry, Mourne y Down), Irlanda del Norte
 Whitecross (Somerset), Inglaterra
 Whitecross (Staffordshire), Inglaterra
 Whitecross (St Breock), Cornualles, Inglaterra